Houard est un nom porté notamment par :
 David Houard (1725-1802), jurisconsulte et avocat français ;
 Georges Houard (1893-1964), journaliste français ;
 Clodomir Antony Vincent Houard (1873-1943), naturaliste français spécialisé dans les zoocécidies ;
 Marie-Claire Houard, personnalité politique belge.

Références 

Patronyme normand